

Toponymie

 Osada est un village de la voïvodie de Mazovie

Patronymie
 Mikołaj Osada (1883-1949), procureur et député polonais.
 Michiyasu Osada (1978- ) est un footballeur japonais.
 Shōichi Osada (1922- ) est un ancien banquier japonais.
 Antonio Osada (1998- ) est un joueur de fléchette.

Homonymie de patronyme japonais